Oratorio della Visitazione a Ceriana
 Oratorio della Visitazione a Siena
 Oratorio della Visitazione a Villa di Collina
 Oratorio della Visitazione a Volterra